Al Sabah – famiglia regnante dell'Emirato del Kuwait
 Abd Allah I Al-Sabah – sceicco kuwaitiano
 Abd Allah II Al-Sabah – sceicco kuwaitiano
 Abd Allah III al-Salim Al Sabah – emiro kuwaitiano
 Ahmad I al-Jabir Al Sabah – sceicco kuwaitiano
 Fahad Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah – dirigente sportivo kuwaitiano
 Jaber I Al-Sabah – sceicco kuwaitiano
 Jaber Al-Mubarak Al-Hamad Al-Sabah – politico kuwaitiano
 Jabir II Al Sabah – sceicco kuwaitiano
 Jabir III al-Ahmad al-Jabir Al Sabah – emiro kuwaitiano
 Mubarak Al Sabah – emiro kuwaitiano
 Muhammad Al-Sabah – sceicco kuwaitiano
 Nasser Mohammed Al-Ahmed Al-Sabah – politico kuwaitiano
 Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al Sabah – principe kuwaitiano
 Sa'd I al-'Abd Allah al-Salim Al Sabah – emiro kuwaitiano
 Sabah II Al Sabah – sceicco kuwaitiano
 Sabah III al-Salim Al Sabah – emiro kuwaitiano
 Sabah IV al-Ahmad al-Jabir Al Sabah – emiro kuwaitiano
 Salim I al-Mubarak Al Sabah – sceicco kuwaitiano